Timbiras pode referir-se a:

 Literatura
Os Timbiras, poema épico de Gonçalves Dias
 Localidade
Timbiras (Maranhão), município
 Etnias
Timbira (povos), povo indígena
Língua timbira 

Desambiguação